Uji puede hacer referencia a:

 La ciudad de Uji, en la prefectura de Kioto, Japón.
 Las siglas UJI de la Universidad Jaume I de Castellón, España.